Miejscowości w USA:
 Farwell – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Clare
 Farwell – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Pope
 Farwell – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Howard
 Farwell – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Parmer